Taubenstraße bzw. Taubenstrasse steht für:
 Taubenstraße (Berlin)
 Taubenstrasse (Bern), siehe Liste der Kulturgüter in Bern/Innere Stadt (West)
 Taubenstraße (Cottbus), siehe Liste der Baudenkmale in Cottbus
 Taubenstraße (Halberstadt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Taubenstraße (Halle (Saale)), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Südliche Innenstadt
 Taubenstraße (Huy), siehe Liste der Kulturdenkmale in Huy
 Taubenstraße (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Friesenheim
 Taubenstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler T–Z)
 Taubenstraße (Schwerin), siehe Liste der Baudenkmale in Schwerin
 Taubenstraße (Uelzen), siehe Liste der Baudenkmale in Uelzen